Die Citi Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Washington, D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 1. bis 7. August 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jessica Pegula im Einzel sowie die Paarung Coco Gauff/Catherine McNally im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2022 fand vom 30. bis 31. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Washington, D.C.